Constantin Gheorghe se poate referi la:

 Constantin Gheorghe (senator), senator român în legislatura 2004-2008
 Constantin Gheorghe (militar), general român cu patru stele
 Constantin-Gheorghe Avramescu, deputat român în legislatura 1992-1996
 Constantin Gheorghe Costa-Foru, jurnalist român

Gheorghe Constantin 

 Gheorghe Constantin, fotbalist român

Nume proprii